Trunk Muzik — мікстейп американського репера Yelawolf, виданий лейблом Ghet-O-Vision Entertainment 1 січня 2010 р. Наразі реліз має золотий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 915 тис. разів. Гост: DJ Burn One. 

5 пісень з цього релізу пізніше з'явились на міні-альбомі Trunk Muzik 0-60. 14 березня 2013 вийшов сиквел Trunk Muzik Returns.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Yelawolf